Paschajan ist der Familienname folgender Personen:

  Alexander Melik-Paschajan (1905–1964), russisch-armenischer Dirigent, siehe Alexander Schamiljewitsch Melik-Paschajew
 Benur Paschajan (1959–2019), sowjetischer Ringer und Sportfunktionär
 Garabed Paschajan (1864–1915), armenischer Arzt und Politiker